Натуральне число 2097
 2097 рік до нашої ери
 2097 рік нашої ери